Марте́н (Martin, Martène) — фамилия.

 Носители
 Мартен, Андре (1621—1695) — французский католический богослов.
 Мартен, Анри (1810—1883) — французский политик и историк.
 Мартен, Анри (1927—2015) — французский коммунист, участник Движения Сопротивления, матрос ВМС Франции.
 Мартен, Анри-Жан (1924—2007) — французский историк, архивист-палеограф, специалист по истории книги и книгопечатания.
 Мартен, Анри Мари Радегонд (1852—1928) — французский искусствовед, историк.
 Мартен, Давид (1639—1721) — французский и голландский протестантский богослов.
 Мартен, Дмитрий Эмильевич (1860—1918) — русский художник, график, живописец.
 Мартен, Жак-Поль (1908—1992) — французский кардинал, префект Папского Дома в 1969—1986 годах.
 Мартен, Жан (1927—2020) — французский пианист, педагог.
 Мартен, Жан-Батист (1859-1735) — французский художник-баталист.
 Мартен, Жером-Мишель-Франсис (1941—2009) — католический прелат.
 Мартен, Жозе (1903—1982) — бурундийский католический прелат, епископ Нгози (1959—1961), епископ Бурури (1961—1973).
 Мартен, Жозеф-Мари (1891—1976) — французский кардинал, архиепископ Руана в 1948—1968 годах.
 Мартен, Жорж (1844—1916) — политик и масон, основатель первого смешанного масонского Ордена.
 Мартен, Жюль (1824—1875) — швейцарский политик, президент Национального совета Швейцарии (1856).
 Мартен, Изидор (1772—1852) — французский полковник, участник революционных и наполеоновских войн.
 Мартен, Клэр (1914—2014) — канадская писательница, литературный переводчик.
 Мартен, Луи (1875—?) — французский ватерполист, пловец.
 Мартен, Луи (1823—1894) — католический святой, муж святой Мари-Зели Мартен и отец святой Терезы из Лизьё.
 Мартен, Луи (1864—1946) — французский врач и биолог, кавалер Большого креста ордена Почетного легиона.
 Мартен, Малори (род. 1988) — французский футболист, полузащитник швейцарского клуба «Лозанна».
 Мартен, Мари-Зели (1831—1877) — католическая святая, жена святого Луи Мартена и мать святой Терезы из Лизьё.
 Мартен, Марица (род. 1963) — кубинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Мартен, Марвен (род. 1988) — французский футболист, полузащитник клуба «Лилль».
 Мартен, Марсель (1926—2016) — французский кинокритик и киновед.
 Мартен, Николя (1790—1847) — французский юрист, государственный деятель.
 Мартен, Паскаль (род. 1960) — французский политик, член партии Союз демократов и независимых, президент Совета департамента Приморская Сена.
 Мартен, Пит (1943—2008) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Мартен, Пьер (1824—1915) — французский металлург, создатель мартеновской печи.
 Мартен, Раймон (род. 1949) — французский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 1972 года.
 Мартен, Стейси (род. 1991) — французская киноактриса.
 Мартен, Фабрис (род. 1986) — французский теннисист.
 Мартен, Филипп (род. 1953) — французский политик.
 Мартен, Франк (1890—1974) — швейцарский композитор, пианист.
 Мартен, Шарль-Эдуард (1847—1937) — швейцарский миколог.
 Мартен, Эдмон (1654—1739) — французский историк и богослов, монах-бенедиктинец.
 Мартен, Эжен (1915—2006) — французский автогонщик Формулы-1.
 Мартен, Этьенн (1913—1995) — французский скульптор и художник-информалист.
  (1741—1801) — французский политик, депутат Национального собрания.
 Мартен-Люган, Аньес (род. 1979) — французская писательница и детский психолог.
 Мартен-Фёйе, Феликс (1830—1898) — французский адвокат и политик.
 Тереза из Лизьё (в миру Мария-Франсуаза-Тереза Мартен; 1873—1897) — кармелитская монахиня, католическая святая, дочь святых Луи Мартена и Мари-Зели Мартен.

 Другое
 Мартен — город в Болгарии.
 Мартен — печь, изобретённая металлургом Пьером Мартеном.

См. также